Любли́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Люблинская улица — улица в Волгограде.
 Люблинская улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 В Москве:
 Люблинская улица — улица в Юго-Восточном административном округе.
 Люблинская улица — улица в Щербинке Новомосковского административного округа.
 Люблинская улица — улица в Новосибирске.
 Люблинская улица — улица в Перми.
 Люблинская улица — улица в Челябинске.

См. также